Buesaco kan syfta på:

Colombia 

 Buesaco (kommun), Nariño, 
 Buesaco (ort), Nariño,